Берт-Ян Линдеман (; род. 16 июня 1989 года в Эммене, Нидерланды) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду . 

Дебютировал в профессионалах в 2009 году. Родной брат велогонщика, Адри, также занимается велоспортом.

Достижения 

 2008
2-й Зёйденвелд Тур
 2010
1-й Стер ван Зволле
1-й — Этап 3 Тур Жиронды
2-й Фестнингсриттет
3-й Зёйденвелд Тур
 2011
1-й Зёйденвелд Тур
 2012
1-й Тур Дренте
1-й  Горная классификация Этуаль де Бессеж
2-й Гран-при Синт-Никласа
3-й Чемпионат Нидерландов в групповой гонке
 2014
1-й  Тур де Эна
1-й — Этап 3
1-й  Тур Бретани
1-й  Спринтерская классификация 
1-й Стер ван Зволле
2-й Дварс дор Дренте
3-й Тур Дренте
 2015
1-й — Этап 7 Вуэльта Испании
2-й Тур Дренте
 2017
1-й  Спринтерская классификация Тур Польши

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Линдеман, Берт-Ян на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Нидерландов